Düwag GT8S — трамвай, выпускавшийся в 1973—1975 годах на предприятии Duewag в Дюссельдорфе.

История 
В связи с нехваткой двунаправленных составов, транспортное предприятие Дюссельдорфа заказало в 1973–1975 годах одновременно 65 штук вагонов типа GT8S и 4 GT8SU.

Вагоны получили нумерацию:
 GT8S # 3001 - # 3065
 GT8SU # 3101 - # 3104

Сначала вагоны предназначались исключительно для обслуживания обычных линий. Однако вместе с развитием метротрама в 1981 году было принято решение о перестройке 40 вагонов типа GT8S на вагоны GT8SU, которые могли пользоваться и трамвайными остановками и Городской железной дорогой. Перестроили вагоны с номерами # 3001 - # 3064 которые получили новую нумерацию # 3201 - # 3236. В связи с модернизированием состава и покупкой в 2006 году 76 двунаправленных вагонов Siemens NF8U, фирма объявила что хочет перепродать все вагоны типа GT8S. Заинтересованность в покупке изъявили «ГПТ СА в Кракове» и «ГПТ Познань», первое в 2009 году окончательно подписало договор с φирмой «Rheinbahn Dusseldorf» о покупке подержаных вагонов типа GT8S. 2 августа 2009 года ещё перед началом доставки вагонов в Краков на линии 701 в результате замыкания тяговой сети сгорел вагон # 3050. 26 августа 2009 года был доставлен в Краков 1 из 28 планируемых вагонов с номером # 3037, после приспособления к польским правилам дорожного движения, перекрашен и была установлена система информации пассажиров. 28 ноября 2009 дебютировал на линии номер 23. В 2012 году вагон # 3060 подвергнут модернизации во время которой поменяли, в частности, передние части вагона.

Конструкция

GT8SU

Краков

См. также 
 GT8

Ссылки 
 Rheinische Post - Straßenbahn in Benrath stand in Flammen
 Broszura Informacyjna wydana przez Rheinbahn Düsseldorf w 1973r.
 Stan taboru Rheinbahn Düsseldorf
 "Krakusy" od przyszłego tygodnia na liniach - MPK Poznań
 Podejrzany typ na mieście - MPK Poznań

Трамваи по алфавиту
Трамваи Германии